Il singolare del Heineken Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mansdorf era il detentore del titolo.

Ramesh Krishnan ha battuto in finale Amos Mansdorf 6-4, 6-0.

Teste di serie

  Amos Mansdorf (finale)
  Ramesh Krishnan (campione)
  Milan Šrejber (secondo turno)
  Michiel Schapers (primo turno)

 Richard Matuszewski (primo turno) 
 Horacio de la Peña (secondo turno) 
 Shūzō Matsuoka (primo turno) 
 Jim Grabb (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1989